Gianius är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Erséus 1992. Gianius ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Glattmaskar
Gianius